Marcus Williams (ur. 1986) – angielski piłkarz
 Marcus Williams (ur. 1985) – amerykański koszykarz